Ouroverdense – abitanti di Ouro Verde (San Paolo)
Ouroverdense – abitanti di Ouro Verde (Santa Catarina)
Ouroverdense – abitanti di Ouro Verde de Goiás
Ouroverdense – abitanti di Ouro Verde de Minas
Ouroverdense – abitanti di Ouro Verde do Oeste